Graaf van Carrick (Schotland)
 Graaf van Carrick (Ierland)